Quarry Cemetery (Marquion), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Marquion
 Quarry Cemetery (Montauban), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Montauban-de-Picardie
 Quarry Cemetery (Vermelles), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Vermelles